Krasna Góra ist der Name folgender Orte in Polen:
 Krasna Góra (Borkowice) in der Woiwodschaft Masowien
 Krasna Góra (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln